Příjmení Kožík nosí více významných osobností:

 Anton Kožík (* 1940) – slovenský a československý politik Komunistické strany Slovenska
 Alena Kožíková (* 1941) – česká divadelní dramaturgyně, teatroložka a překladatelka z francouzštiny
 František Kožík (1909–1997) – populární český spisovatel a esperantista
 Viliam Kožík (1929–2007) – slovenský a československý politik Komunistické strany Slovenska